

Белджем — місто, штат Вісконсин
 Белджем — селище, штат Вісконсин
 Белджем — селище, штат Іллінойс